Das Citywest Irish Masters 2001 war ein Snooker-Turnier im Rahmen der Snooker Main Tour der Saison 2000/01. Das Einladungsturnier wurde vom 27. März bis 1. April in Dublin ausgetragen. Nachdem Benson & Hedges nach 23 Jahren als Sponsor ausgestiegen war, konnte der Hotelbetreiber Citywest als Sponsor gewonnen werden. Deshalb war das Turnier von Kill einige Kilometer weiter in das Citywest Hotel in der irischen Hauptstadt umgezogen.

John Higgins konnte seinen Titel nicht verteidigen, er verlor sein Auftaktmatch gegen Peter Ebdon. Der zweite Schotte im Turnier, Stephen Hendry, erreichte das Finale, sein Gegner war Ronnie O’Sullivan. Der Engländer gewann knapp mit 9:8 und sicherte sich damit zum ersten Mal den Titel. 1998 hatte er zwar schon einmal einen Finalsieg errungen, nachdem er des Cannabis-Konsums überführt worden war, war ihm der Titel aber wieder aberkannt worden. In dieser Saison war es der vierte Turniersieg für O’Sullivan.

Preisgeld 
Um etwa 15.000 £ stieg das Preisgeld in diesem Jahr. Um 6.500 £ erhöhte sich die Siegprämie, etwa 1.000 £ waren es beim unterlegenen Finalisten, aber auch bei den Erstrundenverlierern.

Finalrunde 
Die Top 8 der Weltrangliste waren nach Dublin gekommen, dazu waren neben dem zweiten Iren Fergal O’Brien noch Peter Ebdon, Steve Davis und Jimmy White aus den Top 18 eingeladen worden. Die Spieler ab Platz 5 spielten in Runde 1 gegeneinander. Die Top 4 waren für das Viertelfinale gesetzt. Wie in den Vorjahren wurden die ersten drei Runden im Modus Best of 11 gespielt. Das Finale ging über 9 Gewinnframes (Best of 17).

Finale 
Zum dritten Mal in Folge und zum siebten Mal insgesamt hatte Stephen Hendry das Finale des Irish Masters erreicht. Schon dreimal hatte er das Turnier gewonnen, aber dreimal auch das Endspiel verloren. Ronnie O’Sullivan verband dagegen seine unrühmlichste Stunde mit dem Irish Masters. Sein einziger Finalauftritt 1998 endete mit seiner Disqualifikation wegen Dopings. Zum achten Mal trafen die beiden im Finale aufeinander, die letzte Begegnung früher in der Saison beim Scottish Masters hatte der Engländer gewonnen.

Das Finale schien einen eindeutigen Verlauf nehmen zu wollen, als sich O’Sullivan nach einem umkämpften ersten Frame immer weiter steigerte und bis zur ersten Pause auf 4:0 davonzog. Nach der Unterbrechung konnte aber Hendry seinen ersten Frame holen und zum Sessionende wieder auf 5:3 verkürzen. Damit hielt er sich alle Chancen für den Abend offen. Obwohl der erste Frame in Session 2 an den Engländer ging, konnte Hendry danach mit 3 gewonnenen Frames zum 6:6 ausgleichen. Die erneute Führung von O’Sullivan glich der Schotte sofort wieder aus und mit dem Framegewinn zum 8:7 ging er erstmals im Match in Führung. Doch mit einem 80-Punkte-Break glich O’Sullivan noch einmal aus. Damit fiel zum sechsten Mal in acht Jahren in Dublin die Entscheidung im Decider. Es war O’Sullivan, der sich letztlich durchsetzte und mit 9:8 seinen 19. Profititel gewann.

Century-Breaks 
Es war das Turnier von Ronnie O’Sullivan. Er gewann nicht nur den Titel, er erzielte auch 5 der insgesamt 12 Century-Breaks im Turnier. Vier weitere Spieler erzielten ebenfalls noch Breaks von 100 oder mehr Punkten. O’Sullivans 137-Punkte-Break im Halbfinale war das höchste Break des Turniers und dafür bekam er zur Siegprämie noch einmal zusätzlich 3.280 £ obendrauf.

Quellen 

2001
Snookerveranstaltung 2001
Billardturnier in Dublin